Віг — угорське й англійське прізвище:

 Бутч Віг (1955) — американський музикант і продюсер.
 Крістен Віг (1973) — американська актриса.
 Янош Віг (1947) — український архітектор.
 Янош Віг (1907—1949) — угорський футболіст.

Англійські прізвища
Угорські прізвища